Schlüsselzeremonien steht für:

 Schlüsselzeremonie (London), Zeremonie im Tower of London, England
 Schlüsselzeremonie (Edinburgh), Zeremonie im Holyrood Palace, Edinburgh, Schottland